José Ortega puede referirse a:
 José Ortega (explorador) (siglo XVIII), miembro de la expedición de Gaspar de Portolá, que descubrió la entrada a la Bahía de San Francisco el 1 de noviembre de 1769.
 José Ortega Munilla (1856-1922), escritor y periodista español.
 José Ortega y Gasset (1883–1955), filósofo y ensayista español.
 José Ortega Spottorno (1918-2002), ingeniero agrónomo, memorialista y editor español.
 José García Ortega (1921-1990), pintor y grabador español.
 José Ortega Valcárcel (1940-), geógrafo español.
 José Ortega Torres, poeta español, del grupo novísimos.
 José Ortega Cano (1953-), torero español.
 José Ortega Chumilla (1963-), boxeador español (:w:en).
 José Ortega Retamal (1968-), exfutbolista chileno.

 Botánicos (con abreviatura científica)
 J.Ortega - José Ortega (botánico), contemporáneo de José Quer.
 J.F.Ortega - José F. Ortega
 J.G.Ortega - Jesús González Ortega (botánico) (1876-1936)

Notas